Кленки (Куп'янський район) — колишнє село в Куп'янському районі Харківської області.
 Кленки (Вітебська область) — село в Толочинському районі Вітебської області Білорусі.
 Кленки (Івановська область) — село в Пестряковському районі Івановської області РФ.
 Кленки (Калузька область) — село в Жиздринському районі Калузької області РФ.